Jij en ik (Bill van Dijk), onsuccesvolle single van Bill van Dijk en inzending Eurovisiesongfestival 1982
Jij en ik (Laura Lynn) succesvolle single uit 2014
Mensen zoals jij en ik, televisieprogramma
Jij en ik (André Hazes), album van André Hazes uit 1984